Geusen ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Nytsch-Geusen, deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Geusen steht für:
 Geusen, niederländische Freiheitskämpfer während des Achtzigjährigen Krieges
 Wassergeusen, Freibeuter die auf deren Seiten kämpften
 Geusenbecher, zwei Silberpokale, welche Wesel 1578 als Geschenk von calvinistischen Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden erhielten
 Geusenengel (Geusen-Daniel), Posaunenengel in der Diaspora des ehemaligen Herzogtums Jülich am Niederrhein
 Geusenfriedhof in Köln-Lindenthal, der älteste evangelische Friedhof des Rheinlandes
 Geusenwort (Linguistik), Wort, das ursprünglich eine Personengruppe beschimpfen sollte, von dieser jedoch mit einer durchweg positiven Konnotation besetzt wurde
 Het Wilhelmus („Das Wilhelm[lied]“, Geusenhymne), Nationalhymne der Niederlande

Siehe auch:
 Geuzen, niederländische Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg, die sich nach den Geusen benannten